

Persone
 Colombani - nobile famiglia di Forlì
 Quirino Colombani – compositore e violoncellista italiano
 Riccardo Colombani – calciatore italiano

Altro
 Jolly Colombani – azienda alimentare italiana